Arao (Kumamoto), een stad in de Japanse prefectuur Kumamoto 
 Arão een plaats in de Portugese gemeente Valença